Die Open 13 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Februar 2009 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Buenos Aires der Copa Telmex gespielt. Letzterer zählte genau wie die Open 13 zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Andy Murray war der Titelverteidiger im Einzel, er nahm jedoch in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teil. Im Finale siegte im französischen Duell Jo-Wilfried Tsonga gegen Michaël Llodra in zwei Sätzen mit 7:5 und 7:63. Für Tsonga war dies bereits der zweite ATP-Titel in diesem Jahr und sein vierter insgesamt. Im Doppel waren Martin Damm und Pavel Vízner die Titelverteidiger. Beide traten in diesem Jahr mit einem anderen Partner an und schieden beide bereits in der ersten Runde aus. Im Doppelfinale siegten Arnaud Clément und Michaël Llodra gegen Julian Knowle und Andy Ram in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und [10:8].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 512.750 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 576.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Marseille